У Шаоби́нь (; ) — сингапурский шахматист, гроссмейстер (1998).

Биография 
Родился в Аньяне провинции Хэнань (КНР). В 1996 году эмигрировал в Сингапур.

В составе сборных Китая и Сингапура участник 4-х Олимпиад (1994 — за Китай; 2000—2004) и 2-х командных чемпионатов Азии (1991, 2009).

Спортивные достижения

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

 

Шахматисты Китая
Шахматисты Сингапура